''' Сураттхани:

 Сураттхани — одна из 77-ти провинций Таиланда.
 Сураттхани — город в одноимённой провинции на юге Таиланда.
 Сураттхани— аэропорт совместного базирования, находящийся в тридцати километрах к западу от города Сураттхани.